Кононівський заказник:

 Кононівський заказник — гідрологічний заказник у Канівському районі Черкаської області
 Кононівський заказник — загальнозоологічний заказник у Біловодському районі Луганської області